

Регламент 
Чемпионат проводится в два этапа. В первой половине сезона 12 клубов играют друг с другом в 3 круга. Во второй этап команды выходят с набранными очками и играют в 1 круг. Лучшие шесть клубов разыгрывают победителя чемпионата. Остальные разыгрывают 7-12 места. Клуб, занявший последнее место, выбывает в первый дивизион.

Итоги 
Шотландскую премьер-лигу 2004—2005 выиграл глазговский клуб «Рейнджерс».

Чемпион, «Глазго» и вице-чемпион, «Селтик», квалифицировались для участия в Лиге чемпионов. Бронзовый призёр первенства, «Хиберниан», завоевал путёвку в Кубке УЕФА, также как и клуб «Данди Юнайтед», в финале Кубка Шотландии уступивший «Селтику».

«Данди» по итогам чемпионата покинул премьер-лигу, на его место пришёл победитель Первого дивизиона — «Фалкирк».

Игрок «Селтика», Джон Хартсон, с 25 голами стал лучшим бомбардиром первенства.

Повышенные и пониженные команды сезона 2003/04 
 Из Первого дивизиона в Шотландскую премьер-лигу
 «Инвернесс Каледониан Тисл»

 Из Шотландской премьер-лиги в Первый дивизион
 «Партик Тисл»

Итоговая турнирная таблица 

 «Данди Юнайтед» получил право участия в Кубке УЕФА, как финалист Кубка Шотландии.

Бомбардиры

Посещаемость

Ежемесячные награды

Ссылки 
 SPL official website

2004-2005
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 2004 году
Спорт в Шотландии в 2005 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2004/2005